Arakawa se poate referi la:

 Sectorul special Arakawa, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tokyo
 , un râu în Japonia